Onderdistrict in Indonesië
 Kaliwungu (Kendal), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kaliwungu (onderdistrict van Kudus), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Kaliwungu (onderdistrict van Semarang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kaliwungu (Balapulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Kaliwungu (Bruno), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kaliwungu (Kedungreja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Kaliwungu (Klirong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kaliwungu (plaats in Kudus), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Kaliwungu (Mandiraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kaliwungu (plaats in Semarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kaliwungu (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kaliwungu (Ngunut), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Kaliwungu, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java